Greensboro Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Greensboro Historic District (Greensboro, Alabama), NRHP-ID 76000328
 Greensboro Historic District (Greensboro, Pennsylvania), NRHP-ID 95000118